NCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Nizza-Costa Azzurra, Nizza, Francia
 NCE – New Chemical Entity definita come una nuova entità chimica che non contiene una parte attiva che è stata approvata per altri farmaci.